Влади́мир Ива́нович Ани́симов: Анисимов, Владимир Иванович (1948—2006) — российский государственный деятель.
 Анисимов, Владимир Иванович (род. 1950) — советский легкоатлет-многоборец.